

Sigle 
 Styrene Butadiene Rubber – un elastomero costituito da unità monomeriche di stirene e butadiene
Spectral Band Replication
Steel Ball Run – Settima parte del manga Le bizzarre avventure di JoJo

Codici 
 SBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saibai Island (Australia)